Это список пределов и правил их вычисления для основных функций. В перечисленных ниже  примерах a и b являются константами относительно x.

Общие свойства пределов 
 Пусть  и . Тогда:

 
 
 , если 
 , если число в правой части и все значения левой функции в окрестности т. x=c существуют.

 , если , или  (Правило Лопиталя)

  (определение производной)

Пределы, связанные с известными константами 
  (константа Непера) — Второй замечательный предел

 

 

  (пи), а если заменить самый внутренний радикал  на , то предел получится равным

Простые функции 
 , где  — многочлен.

 

 , если r нечётно, и , если r чётно.

Логарифмические и показательные функции 
При

Тригонометрические функции 
 

 

  — Первый замечательный предел

 

 

 , если n — целое число.

Пределы в окрестности бесконечности 
 , при любом вещественном a.
  и не существует при .
 
 
  при любом 
  и не существует, если .
  при любом 
 
 

Пределы